Shanxi Sheng bezeichnet die chinesischen Provinzen:

Shaanxi
Shanxi